Giovanni Battaggio auch Giovanni Battacchio und Giovanni da Lodi (* vor 1445 in Lodi; † um 1493 ebenda ?) war ein italienischer Bildhauer, Architekt und Ingenieur der lombardischen Renaissance.

Leben

Literatur 
 Aldo Foratti: L’Incoronata di Lodi e il suo problema costruttivo. In: L’Arte. Rivista di storia dell’arte medievale e moderna. Band XX (1917), S. 224–229. 
 Emilio Gussalli: L’opera del Battaggio nella chiesa di Santa Maria di Crema. In: Rassegna d’arte. Band V (1905), S. 17–21.
 Francesco Malaguzzi-Valeri: La corte di Ludovico il Moro.II. Bramante e Leonardo da Vinci. Milano 1915, S. 235, 250.
 Jane Turner (Hrsg.): The Dictionary of Art. 3, Grove, New York City 1996, S. 384–385.

Weblinks 

 Giovanni Battaggio (italienisch) auf treccani.it
 Giovanni Battagio Architekt (italienisch) auf lombardiabeniculturali.it

Bildhauer (Italien)
Architekt (Italien)
Architekt der Renaissance
Person (Bellinzona)
Person (Mailand)
Person (Crema)
Historische Person (Italien)
Geboren im 15. Jahrhundert
Gestorben im 15. Jahrhundert
Mann